Фёдор Голови́н: Головин, Фёдор Александрович (1867—1937) — председатель Государственной Думы Российской империи II созыва, кадет.
 Головин, Фёдор Александрович (1913—1966) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Головин, Фёдор Алексеевич (1650—1706) — русский дипломат, генерал-адмирал, первый в России генерал-фельдмаршал.
 Головин, Фёдор Васильевич (ум. 1625) — воевода, окольничий.